Esistono più comuni francesi con questo nome

Gensac – Gironda
Gensac – Alti Pirenei
Gensac – Tarn e Garonna